Roberta Vinci var den forsvarende mester.

Seeding

 Samantha Stosur
 Sara Errani
 Dominika Cibulková
 Flavia Pennetta

<ol start="5">
  '''Maria Kirilenko
  '''Roberta Vinci
  '''Jelena Janković
  Nadia Petrova
</ol>

Finalerne
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Semifinalerne
| RD2=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1=Q
| RD1-team1= Kirsten Flipkens
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Nadia Petrova
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=Q
| RD1-team3= Urszula Radwańska
| RD1-score3-1=<small>w/o
| RD1-score3-2= 
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Kim Clijsters
| RD1-score4-1= 
| RD1-score4-2= 
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Nadia Petrova
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Urszula Radwańska
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

Top Half

Bottom Half

Kvalifikation

Seeding

  'Urszula Radwańska
  Nina Bratchikova (Qualifying Competition)
  'Akgul Amanmuradova (Qualified)
  Anastasia Rodionova (First Round)

<ol start="5">
 Yuliya Beygelzimer ''(Qualifying Competition)
 Arantxa Parra Santonja ''(Qualifying Competition)
 Richel Hogenkamp ''(First Round)
 Kirsten Flipkens (Qualified)
</ol>

Kvalificerede

  TBD
 ''' Kirsten Flipkens

<li>  Akgul Amanmuradova
<li>  Daria Gavrilova

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde Kvalifikations

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012